

Geografia

Paesi Bassi 
 Brabante Settentrionale – provincia dei Paesi Bassi

Belgio 
 Provincia del Brabante – provincia belga divisa nel 1995 in Brabante Vallone e Brabante Fiammingo
 Brabante Fiammingo – provincia del Belgio, Fiandre
 Brabante Vallone – provincia del Belgio, Vallonia

Storia 
 Brabante – regione storica dell'Europa occidentale
 Pagus Bracbatensis – Contea carolingia, collocata tra i fiumi Schelda e Dyle (tra il IX e l'XI secolo)
 Langraviato di Brabante – la parte della contea tra i fiumi Dendre e Dyle (dal 1085/1086 al 1183/1184)
 Ducato di Brabante – stato storico della regione storica dei Paesi Bassi, esistito dal XII al XVII secolo
 Brabante degli Stati – generalità della Repubblica delle Sette Province Unite

Altro 
 Casato di Brabante – casato dell'Europa Occidentale